De Bundesliga 1971/72 was het negende seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 63e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München veroverde voor de tweede keer de titel in de Bundesliga en na het kampioenschap in 1932 de derde landstitel.

Eindstand 

 Kampioen Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1972/73
 Bekerwinnaar FC Schalke 04 plaatste zich voor de Europacup II 1972/73
 De nummers 3,4 en 5 van de competitie, Borussia Mönchengladbach, 1.FC Köln en Eintracht frankfurt en de bekerfinalist, 1.FC Kaiserslautern, namen deel in de UEFA Cup 1972/73
 Borussia Dortmund en DSC Arminia Bielefeld degradeerden naar de Regionalliga
 Wuppertaler SV (Groep 1) en Kickers Offenbach (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1971/72